«Вокруг кабинки» (; полное название ) — немой короткометражный мультфильм Эмиля Рейно. Мультфильм демонстрировался с декабря 1894 года до марта 1900 года в Музее Гревен, Франция.

Формально не является мультфильмом, так как сделан не в виде киноленты, а в виде 636 нарисованных вручную пластинок для зоотропа. Был нарисован в 1893 году.

Сюжет 
Фильм состоит из ряда сцен на пляже с двумя рядами кабинок для переодевания и трамплином для прыжков в воду. Два персонажа ныряют в воду с трамплина, а затем появляются на пляже. Женщина начинает играть с небольшой собакой, а затем к ней присоединяется мужчина. Два человека играют на пляже, после чего переодеваются в купальные костюмы и входят в воду. Они качаются на волнах, после чего выплывают за пределы кадра. После этого проплывает мужчина на лодке.

Источники

Ссылки 
 Реконструкция фильма на Youtube, порядок сцен не совпадает с тем, что демонстрировался в 1900 году.
  

Мультфильмы Франции
Мультфильмы Эмиля Рейно
Немые фильмы Франции
Короткометражные мультфильмы
Мультфильмы по алфавиту
Немые мультфильмы Франции
Мультфильмы 1890-х годов